Bolinger bezeichnet:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Bolinger (Alabama)
 Bolinger (Louisiana)

in der griechischen Mythologie:
 einen indischen Volksstamm

Bolinger ist der Familienname folgender Personen:
 Dwight Le Merton Bolinger (1907–1992), US-amerikanischer Hispanist, Sprachforscher, Hochschullehrer an der Harvard University

Siehe auch:
 Bollinger